Алендејл има више значења:
 Округ Алендејл (Јужна Каролина)
 Алендејл (Калифорнија)
 Алендејл (Мичиген)
 Алендејл (Јужна Каролина)
 Алендејл (Њу Џерзи)
 Алендејл (Илиноис)
 Алендејл (Мисури)